Última atualização: 2 de Agosto de 2018.

Por temporada

Época 2017–2018

Época 2018–2019 

Camarate